Naoko Sato (atletiek), marathonloopster
 Naoko Satō, tennisspeelster, finalist van de Australian Open